Die Abkürzung AJL steht für:
 Flughafen Aizawl, Aizawl, Indien (IATA-Code)
 Alternative Jugendliste, eine Listenvereinigung bei den Wahlen zur DDR-Volkskammer im März 1990
 Association of Jewish Libraries

Ajl ist der Name von:
 Samuel Ajl (1923–2006), US-amerikanischer Mikrobiologe und Biochemiker

Abkürzung